Source (din engleză și franceză: sursă) se poate referi la:

 Wikisource
 Source code, anglicism pentru cod sursă
 Open source (sursă deschisă)

Literatură
 Source (comics)
 Source (revistă), o revistă bi-lunară publicată de John Lewis Partnership
 Source (revistă de fotografie), o revistă de fotografie
 The Source (revistă), o revistă de muzică și cultură hip-hop
 The Source (roman), un roman din 1965 de James A. Michener

Film, radio și TV
 The Source (1999 film), un film documentar din 1999 despre generația Beat
 The Source (2002 film), un film SF din 2002
 Highlander: The Source, al cincilea film din franciza Highlander
 The Source (network), o rețea radio operată în anii 1970 și 1980 de NBC

Jocuri
 Counter-Strike: Source, un remake complet din 2004 al jocului Counter-Strike
 Day of Defeat: Source, un remake complet din 2005 al jocului Day of Defeat 
 Source (motor de jocuri), un motor de jocuri dezvoltat de Valve Corporation

Muzică
 The Source (album de Dizzy Gillespie), un album live din 1973 de Dizzy Gillespie
 The Source, o serie de volume de Graham Kendrick
 The Source (album de Grandmaster Flash), 1986
 The Source (album de Ali Farka Touré), 1993
 Source (album), un album de The Duskfall
 The Source (muzician)
 "The Source", un cântec de Built to Spill

Altele
 Operația Source
 Source Code Control System, un sistem de gestiune a versiunilor
 Source Mage, o distribuție Linux
 SourceForge.net
 SourceWatch, un wiki

Vezi și
 
 
 Sursă